Il singolare del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pavel Šnobel che ha battuto in finale Farruch Dustov 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Zack Fleishman (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)
 Cecil Mamiit (secondo turno)

 Gō Soeda (primo turno)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Michał Przysiężny (primo turno)
 Bobby Reynolds (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2007